Новопятницкое — село в Уярском районе Красноярского края, административный центр Новопятницкого сельсовета.

География 
Находится на востоке района примерно в 7 километрах по прямой на северо-восток от районного центра города Уяр.

Климат 
Климат резко континентальный. Среднемесячная температура воздуха июля составляет +19 °C, а самого холодного месяца — января −16 °C. Средняя продолжительность безморозного периода — 120 дней, с температурой +10 °C — 114 дней, средняя дата последнего заморозка — весной 22 июня, первого, осенью — 20 сентября. Продолжительность безморозного периода 95-116 дней. Годовая сумма осадков составляет до 430—680 см, причём большая часть их выпадает в тёплый период года.

История 
Село основано как деревня в 1898 году переселенцами из Брянской области. В 1911 году построена часовня. В советское время работали колхозы «Новая жизнь», «Путь к коммунизму», совхоз «Александровский». В 1991 году совхоз Александровский прекратил свое существование.

Население 
Постоянное население составляло 880 человека в 2002 году (92 % русские), 776 — в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Уярского района